W Polsce
 Górnica – część miasta Andrychów
 Górnica – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Górnica – osada wsi Chocznia w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Górnica – część wsi Roków w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Górnica – część wsi Husów w woj. podkarpackie, w pow. łańcuckim, w gminie Markowa
 Górnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka 
 Górnica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz
 Górnica – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

 Górnica – gromada